Шра́мченки () — дворянский род.

Потомство Леонтия Шрамченка, Нежинского полкового обозного.

Описание герба 
В красном поле серебряная опрокинутая подкова, сопровождаемая сверху серебряной стрелой и снизу свитой веревкой.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 205
  
 
 Родовой герб

Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы